ИСО может означать:

 Инерциальная система отсчёта.
 Исследование операций — теория математических моделей принятия оптимальных решений и практик их использования. Все решения принимаются на основе информации о множествах допустимых решений и критериев качества. Чем удачнее будет выбрана модель, тем успешнее будет проведено исследование и полезнее вытекающие из него рекомендации.
 Известково-серный отвар — химическое средство борьбы с клещами (Акарициды).

См. также 
ISO (значения)